Bulak steht für:
 Bulaq, ein Stadtviertel der ägyptischen Hauptstadt Kairo

Bulak ist der Familienname folgender Personen:
 Giray Bulak (* 1958), türkischer Fußballspieler
 Stanislau Bulak-Balachowitsch (1883–1940), weißrussisch-polnischer General